Oropesa puede hacer referencia a:

 Geografía
 Oropesa, localidad española en la provincia de Toledo.
 Oropesa del Mar, localidad española en la provincia de Castellón.
 Oropesa, distrito peruano en el departamento del Cuzco.
 Oropesa, distrito peruano en el departamento de Apurímac.

 Botánica
 Oropesa, planta labiada con varios usos medicinales.
El nombre común de la planta Phlomis crinita.
El nombre común de la planta Salvia aethiopis.
El nombre común de la planta Salvia argentea
El nombre común de la planta Salvia sclarea.